

Залом — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Залом — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства